Hermann Reinboth ist der Name folgender Personen:

* Hermann Reinboth (Pastor) (1899–1955), deutscher Theologe und Pastor 
 Hermann Reinboth (Ingenieur) (1909–1977), deutscher Elektrotechniker, Erfinder und Autor